Hellénia («Гелления») — род однодольных цветковых растений, включённый в семейство .

Название 
Научное название рода происходит от фамилии финского ботаника-систематика Карла Никласа Хеллена (1745—1820). Оно было впервые употреблено шведским ботаником Андерсом Яханом Ретциусом в 1791 году в 6-й части книги Observationes botanicae. Ретциус заменил этим названием более раннее название Banksea Иоганна Герхарда Кёнига 1783 года, поскольку оно являлось незаконным омонимом для Banksia.

Ботаническое описание 
Представители рода — ветвящиеся травянистые растения более 1,5 м в высоту. Листья опадающие, на коротком черешке, с голой верхней и слабо опушённой нижней поверхностями.

Соцветие — колос, появляющийся на цветоносе непосредственно из корневища или на конце вегетативного побега. Прицветники жёсткие, деревянистые, красно-коричневого цвета. Чашечка цветка разделена на 3 равные доли. Венчик плёнчатый, состоит из крупных ланцетовидных долей, с обратнояйцевидной губой, белого, жёлтого, оранжевого или красного цвета. Тычинка лепестковидная, с изогнутым концом. Завязь трёхгнёздная, в каждом гнезде со множеством семязачатков. Рыльце пестика чашевидное.

Плод — треугольная коробочка, раскрывающаяся на три части. Семена угловатые, с небольшим белым крылом.

Таксономия

Синонимы

Виды

Примечания

Литература 
 

Костусовые
Таксоны растений, названные в честь людей